Ivanovski ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Ivanovski (* 1983), mazedonischer Fußballspieler
 Dario Ivanovski (* 1997), nordmazedonischer Leichtathlet
 Filip Ivanovski (* 1985), mazedonischer Fußballspieler
 Mirko Ivanovski (* 1989), mazedonischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Iwanowski